

Música 
 Hello World (canção), canção gravada por Lady Antebellum
 Hello World (álbum), álbum de Scandal
 Hello World: The Motown Solo Collection, coletânea musical de Michael Jackson
 Why Hello World, álbum de Misha B

Tecnologia 
 Programa Olá Mundo (em inglês: "Hello, World!" program), um programa de computador

Desambiguação